Zandhuizen (Friesland), (Zaandhuzen, Sânhuzen), buurtschap in de gemeente Weststellingwerf.
Zandhuizen (Overijssel), buurtschap in de gemeente Losser.